grondschaaf
 piepzak, pot waarin koude koffie werd bewaard
 Oene Horletoet, een personage uit de Bommelsaga
 Museum Horletoet in Kwadendamme